Альфред Август Кристенсен (; 16 августа 1905 — 1974) — датский шахматист. Один из ведущих шахматистов Дании конца 1930-х — первой половины 1940-х гг. Неоднократный участник чемпионатов Дании по шахматам (1935, 1936, 1939, 1942 гг.). Бронзовый призер чемпионата Дании 1942 г. В составе сборной Дании участник официальной и неофициальной шахматных олимпиад. На неофициальной шахматной олимпиаде 1936 г. занял 2-е место на 7-й доске и получил малую серебряную медаль.

Книги 
Кристенсен написал несколько книг о шахматах. В 1943 году он издал книгу «На службе у Каиссы» (), в которой собрал свои лучшие шахматные партии за период от 1934 до 1942 года. В том же году вместе с Б. Нильсеном опубликовал шахматный учебник «О шахматах» (; Odense 1943, 524 pp.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании